EEE steht für:
 Eastern Equine Encephalomyelitis, siehe Östliche Pferdeenzephalomyelitis
 Einheitliche Europäische Eigenerklärung, eine Erklärung für Wirtschaftsteilnehmer des Europäischen Wirtschaftsraums
 Electrical and Electronic Equipment, speziell im Sinne der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
 Electrical (and electronics) engineering, englisch für Elektrotechnik
 Electronic Entertainment Expo, US-amerikanische Messe für Computer- und Videospiele
 Embrace, Extend and Extinguish, eine Strategie in Verbindung mit Microsoft
 Energy Efficient Ethernet, eine Reihe von Erweiterungen des Ethernet-Standards
 Extrem Erfolgreich Enterprises, ehemaliger deutscher Comicverlag
 Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil für den pflegebedingten Aufwand, ein Bestandteil des Heimentgelts, siehe Heimentgelt #Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil für den pflegebedingten Aufwand

Eee steht für:
 Asus Eee PC, ein Netbook des Herstellers Asus (Easy to Learn, Easy to Work, Easy to Play)

eee steht für:
 E (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mischsprache im Autonomen Kreis Rongshui der Volksrepublik China

Siehe auch:
 Triple-E-Klasse

Abkürzung